Azadistan (revista), revista literària persa 
 Govern d'Azadistan, govern revolucionari a l'Azerbaidjan persa dirigit per Shaykh Muhammad Kiyabani entre abril de 1920 i setembre de 1920.